Woo Sang-Hyeok (23 de abril de 1996) es un deportista surcoreano que compite en atletismo. Ganó una medalla de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta de 2022, en la prueba de salto de altura.

Palmarés internacional

Referencias

Atletas de Corea del Sur
Atletas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
Deportistas de Corea del Sur en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020